De 51e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 22 juli 1993. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Benjamin Van Itterbeeck, gevolgd door Kees Hopmans en Jan Goessens.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé  Eendagswielerwedstrijd in 1993